JH — семейство из четырёх криптографических хеш-функций: JH-224, JH-256, JH-384 и JH-512.

Алгоритмы этих хеш-функций отличаются только значением одного внутреннего параметра — длины (в битах)  выходного значения (которая и указана после дефиса в названии). Далее в статье при описании алгоритма я буду считать этот параметр частью входных данных для удобства, говоря о JH, как об одном алгоритме или одной хеш-функции.

Хеш-функция JH входит в пятёрку финалистов второго тура SHA-3. В процессе этого конкурса она была улучшена. В статье рассматривается последняя на данный момент версия, которую также можно назвать JH42 (так как главное изменение состояло в том, что число раундов в функции компрессии стало равно 42). Дата выхода документации по ней — 16 января 2011 года.

При хешировании входное сообщение дополняется и разделяется на части, которые далее последовательно обрабатываются так называемой функцией компрессии. Эта функция описана в спецификации в общем виде — то есть с переменным параметром d, меняя который можно конструировать JH-подобные хеш-функции (тем более криптостойкие, чем больше d). В JH исходно d=8.

При выборе финалиста в конкурсе SHA решающую роль играют не криптографические характеристики (они у всех функций отличные), а гибкость и оптимальность в программной и аппаратной реализации. На тему аппаратной реализации существует много исследований, например.

Алгоритм

Уточнения

О названии элементов битовых векторов 
Будем считать, что у всех обсуждаемых тут битовых векторов есть начало и конец, причём бит, расположенный в начале (слева) является первым, имеет позицию 0 и считается наиболее значимым, соответственно, бит, расположенный в конце (справа), является последним, имеет позицию с наибольшим номером, на один меньшим, чем число разрядов вектора, и считается наименее значимым.

То же самое, за исключением номера позиции, будем подразумевать для векторов, состоящих из битовых векторов, например, для сообщения, состоящего из блоков, или блока, состоящего из полубайтов. С номером же позиции какой-либо составной части битового вектора, состоящей из нескольких бит, будет путаница, создаваемая для удобства. Так, номера позиций полубайтов в блоке будут начинаться с нуля, а номера позиций блоков в сообщении — с единицы…

Обозначение конкатенации 
Пусть вектор  состоит из последовательно идущих векторов , тогда этот факт будет обозначаться так:

Используемые функции — обобщённый случай 
Здесь описаны функции, с помощью которых можно строить JH-подобные алгоритмы, меняя параметр

S-box —  
Это функция, преобразующая s-блок (то есть размеры её входного и выходного значений одинаковы и равны 4 битам). В алгоритме используются 2 таких функции:  и . Их таблицы значений такие:

Линейное преобразование пар ячеек —  
Эта функция преобразует пару s-блоков (то есть размеры её входного и выходного значений одинаковы и равны 8 битам). Наиболее лаконичную запись она имеет в терминах конечных полей многочленов.

Рассмотрим конечное поле многочленов над  степени не выше 3-ей. Оно изоморфно полю ; установим стандартное для таких случаев соответствие межу полем многочленов и полем чисел: многочлен будет соответствовать числу, равному значению многочлена при . Выберем для этого поля многочленов следующий примитивный многочлен:

.

Тогда, если рассматривать , как функцию, преобразующую 2 многочлена, а числа и буквы — как многочлены, то

,

где «» и «» — операции умножения и сложения в данном поле многочленов.

Перемешивание —  
Функция  является композицией трёх более простых перемешиваний, преобразующих массив из  битовых векторов (то есть размеры их входных и выходных значений одинаковы и равны  битам, где  — число бит в одном элементе этого массива):

Приведем алгоритмы этих перемешиваний, обозначив за  и  (где  и  — битовые векторы одинакового размера для всех ) — входной и выходной векторы соответственно:

 :
 
 
 
 
 
 

 :
 
 
 
 

 :

Преобразование-раунд —  
На вход подается - мерный вектор . Выход — - мерный вектор. Так же на вход подается -битная константа .

Вектор  представляется в виде массива из  полубайт: .

Потом над каждым полубайтом  производится преобразование  или  в зависимости от значения  (если , то , иначе — )

Далее над каждой парой вида  производится линейное преобразование .

И в конце концов результаты опять группируются в вектор, биты которого подвергаются перемешиванию .

Это выражается в виде формулы:

Преобразование  
На входе  — мерный вектор .
Сначала происходит начальная группировка:

 :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Далее к результату  этой группировки применяется  преобразований-раундов  с константами, изменяющимися от раунда к раунду. Начальное значение переменной  задаётся, как целая часть числа , то есть

 :

 
 
 
 

Далее происходит конечная разгруппировка, обратная начальной:

 ,

Где 

Таким образом,

Функция свёртки  
На входе -битный вектор  и -битный вектор . Сначала  преобразуется путём побитового сложения первой половины этого вектора с , потом над результатом выполняется преобразование  и наконец результат преобразуется путём побитового сложения его второй половины с вектором .

Запишем это в виде формул. Пусть  — первая (старшая) половина вектора , а  — вторая. Пусть также функции  и  возвращают левую и правую половины  соответственно. Тогда

Используемые функции — адаптация к аппаратной реализации при d=8 
Конкретная реализация во многом зависит от таких параметров, как

 Желательное быстродействие
 Желательный размер
 Желательная технология
 Желательное энергопотребление
 Желательная помехоустойчивость
 Желательная стоимость

Поэтому без задания этих параметров адаптация невозможна. Я дам описание преобразования  с помощью обычных для аппаратной разработки побитовых операций, а также некоторые константы, которые могут пригодиться, если нет существенного ограничения по размерам схемы.

Выражение преобразования  через простые операции с битами 
Пусть , тогда

где «» — операция «исключающее или».

Пусть входной и выходной векторы lin_trans_in[0:7] и lin_trans_out[0:7] соответственно, тогда

Константы  при разных  
Для  будем иметь соответственно:

Константы  раундов  

Представим их в виде массива, round_const[i][0:255]

Позиции полубайтов после перемешивания  
Пусть на вход  поступил 1024-битный вектор — массив из 256-ти 4-битных векторов: , а на выходе имеем , тогда . Это означает, что первый полубайт выходного вектора  будет равен полубайту входного вектора  с номером позиции (от 0 до 255), содержащемся в первом байте константы permut_pose[0:2047], второй полубайт выходного вектора — полубайту входного вектора с номером позиции, содержащемся во втором байте permut_pose[0:2047], и т. д.

Используемые функции — адаптация к программной реализации при d=8 
Суть этой адаптации заключается в минимизации числа операций путём использования операций с как можно более длинными операндами. Сделать это позволяют такие технологии, как, например, SIMD, SSE2, AVX.

примеры реализации на языке C 
Для пояснения работы функций, а также для того, чтобы показать константы раундов, будут приводиться куски кода на C. Будучи соединёнными в один файл и дополненными функцией main(), приведённой ниже, они компилируются; полученная программа реализует функцию .

Функция  
Преобразует четыре 128-битных вектора в зависимости от 128-битной константы. То есть

Алгоритм таков. Введём ещё 128-битную переменную t и проинициализируем переменные начальными значениями

,

тогда последовательность присваиваний следующая:

Функция  
Преобразует восемь 128-битных переменных. Пусть , тогда

Функция  
Преобразует 128-битную переменную в зависимости от целой константы . Эта функция не оптимизируется для использования 128-битных переменных, однако для совместного использования с другими функциями из этого раздела она необходима.

Пусть ,  где. Алгоритм получения числа  таков:

 :
 
 
 

Здесь запись  означает такой участок алгоритма, после которого переменная  принимает значение, которое было у переменной , а переменная  принимает значение, которое было у переменной .

Функция , адаптированная к программной реализации 
Преобразует 1024-битный вектор. Совпадает с функцией , описанной в обобщённом случае (в том смысле, что при совпадении значений аргументов совпадают значения функций). Пусть на вход поступил 1024-битный вектор. Представим его в виде набора 8-ми 128-битных переменных: . После следующих преобразований они будут представлять собой выходной вектор:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Использующиеся 128-битные константы задаются следующим образом:

Исходные данные

Входной параметр 
 — длина хэша (число бит в выходном векторе хеш-функции).

Может принимать только следующие значения:
 224, 256, 384 и 512;

 напомним, что данная статья, строго говоря, описывает семейство из 4-х хеш-функций.

Входное сообщение 
Представляет собой число — длину сообщения  и битовый вектор  (если ). Даже если  никаких трудностей для вычисления  не возникает.

Алгоритм вычисления  
1) Дополнение входного вектора
 Присоединение к сообщению  дополнительных бит в конце. Происходит в три этапа:
 1.1)Дополнение единицей.
 Присоединение к концу сообщения единичного бита.
 1.2)Дополнение нулями.
 Присоединение к концу сообщения, дополненного единицей, нулевых бит в количестве  штук.
 1.3)Дополнение длиной сообщения.
 Присоединение к концу сообщения, дополненного единицей и нулями, 128 бит, в которых записана длина исходного сообщения (например, если , то добавка будет выглядеть так: ).
 В итоге получится дополненное сообщение  с длиной, кратной .

2) Свёртка дополненного входного вектора функцией 
  разбивается на блоки по  бит. Обозначим за  число таких блоков.

 Свёртка происходит за  итераций. На -той итерации на вход  поступает -й -битный блок  сообщения  и значение , вычисленное на предыдущей итерации. Имеется также нулевая итерация, на которой вычисляется  из  и . Таким образом имеем:
 .
 
  и  выбираются так: первые  бит  равны входному параметру  — размеру выходного хэша (для , равных  или  это соответственно 0200h, 0180h, 0100h или 00e0h), а остальные биты  и все биты  задаются равными .

3) Выборка хэша из выхода функции 
 Из -битного вектора , полученного на выходе  на последней итерации свёртки дополненного входного сообщения, выбираются последние  бит:

Криптоанализ

См. также 
 
 Advanced Encryption Standard
 SP-сеть

Примечания

Ссылки 
 документация, актуальная в ноябре 2011 года
 http://www3.ntu.edu.sg/home/wuhj/research/jh/jh_round3.pdf 
 варианты исходных кодов на VHDL моделей электронных устройств, реализующих JH:
 http://cryptography.gmu.edu/athena/sources/2011_10_01/folded_unrolled/JH_fv2.zip
 http://cryptography.gmu.edu/athena/sources/2011_10_01/folded_unrolled/JH_u2.zip
 http://cryptography.gmu.edu/athena/sources/2011_10_01/basic/JH_basic.zip
 варианты исходных кодов на C, реализующих JH:
 http://www3.ntu.edu.sg/home/wuhj/research/jh/jh_ref.h 
 http://www3.ntu.edu.sg/home/wuhj/research/jh/jh_bitslice_ref64.h 
 http://www3.ntu.edu.sg/home/wuhj/research/jh/jh_sse2_opt64.h 
 страница автора для поддержки JH
 http://www3.ntu.edu.sg/home/wuhj/research/jh/index.html 
 ссылки на исследования криптоаналитиков и архивы файлов, отправлявшиеся на конкурс SHA-3
 http://ehash.iaik.tugraz.at/wiki/JH
 ссылки на архивы с исходными кодами на VHDL (и сопутствующими файлами) моделей электронных устройств, реализующих алгоритмы хеш-функций, прошедших во второй тур SHA-3
 http://cryptography.gmu.edu/athena/index.php?id=source_codes
 ссылки на исследования характеристик электронных устройств (реализованных на ПЛИС), реализующих алгоритмы хеш-функций, прошедших в финал второго тура SHA-3
 http://ehash.iaik.tugraz.at/wiki/SHA-3_Hardware_Implementations
 https://web.archive.org/web/20120628192806/http://rijndael.ece.vt.edu/sha3/publications.html

Криптографические хеш-функции
NIST hash function competition